Valverde del Fresno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde del Fresno (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valverde del Fresno (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar